OVAG ist die Abkürzung für:
 Oberbergische Verkehrsgesellschaft
 Oberhessische Versorgungsbetriebe
 Ostdeutsche Versicherung

Siehe auch: 
ÖVAG

Abkürzung